Agios Theodoros er navnet på flere steder:

Republikken Cypern:
 Agios Theodoros (Larnaca) i distriktet Larnaca
 Agios Theodoros (Limassol) i distriktet Limassol
 Agios Theodoros (Nicosia) i distriktet Nicosia

Den Tyrkiske Republik Nordcypern:
 Agios Theodoros i distriktet Famagusta. Stedet er også kaldet Çayırova

Grækenland:
 Agios Theodoros (Kozani)